O niquim (Thalassophryne nattereri) é um peixe actinopterígio, marinho, e também o nome dado a várias espécies encontradas no Brasil.
Este peixe possui um corpo mole e cabeça achatada, olhos pequeninos e possui espinhos venenosos na testa acima dos opérculos. Pode ser conhecido também como “beatriz”, “peixe-diabo”, "niquinho" ou “peixe-pedra” por se encontrar muitas vezes parcialmente enterrado, camuflado sob o leito lamacento e arenoso das águas nordestinas ou nas bases das plataformas de petróleo, o perigo não se dá pelo seu tamanho, pois é um peixe pequeno. Os adultos atingem cerca de até 15 cm, carrega em seu corpo um poderoso veneno que pode causar dor intensa, paralisia da parte afetada e febres graves acompanhadas de vômitos e até causar necrose se não tratado corretamente. É um peixe de habitos tranquilos e o veneno é inoculado na vítima, geralmente banhistas e pescadores que pisam o animal.

O niquim é encontrado em toda a região Nordeste do Brasil, tanto em água doce quanto em salgada. Os acidentes ocorrem com mais frequência nos rios onde esse animal está presente. Seu aspecto é quase idêntico ao do pacamão, mas não cresce tanto e seu corpo é levemente avermelhado.

Batrachoididae